Arenga ist die Bezeichnung für
die einleitenden Worte einer Urkunde, siehe Arenga
eine Palmengewächsgattung, siehe Arenga (Gattung)
Fasern aus einer Zuckerpalme, siehe Arenga-Fasern